Новоникола́евский райо́н — административные и муниципальные образования в России и на Украине:

 Новониколаевский район (Волгоградская область) — в России.
 Новониколаевский район (Запорожская область) — на Украине.